Haddowia är ett släkte av svampar. Haddowia ingår i familjen Ganodermataceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Haddowia